Chmelevaja (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Chmelevaja (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Chmelevaja (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Chmelevaja (district Bolchovski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Chmelevaja (district Livenski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Chmelevaja (district Soskovski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Chmelevaja (district Oeritski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Chmelevaja (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver
 Chmelevaja (district Venjovski) - dorp in de Russische oblast Toela
 Chmelevaja (district Tsjernski) - dorp in de Russische oblast Toela
 Chmelevaja (Chortkiv) - dorp in de regio Chortkiv, Oekraïne